Antonio Vegezzi – calciatore italiano
 Carlo Vegezzi Bossi – organaro italiano
 Giovenale Vegezzi Ruscalla – politico italiano
 Giuseppe Vegezzi – vescovo cattolico italiano
 Marco Vegezzi – inventore italiano
 Nello Vegezzi – poeta, regista, pittore e scultore italiano
 Saverio Francesco Vegezzi – politico italiano